Le terme chien d'arrêt allemand est utilisé pour désigner plusieurs races de chien d'arrêt originaire d'Allemagne :
 le chien d'arrêt allemand à poil court, plus couramment appelé braque allemand ;
 le chien d'arrêt allemand à poil dur, plus couramment appelé drahtaar et parfois braque allemand à poil dur ;
 le chien d'arrêt allemand à poil raide, parfois appelé braque allemand à poil raide ;
 le chien d'arrêt allemand à poil long, plus couramment appelé langhaar.